

Sigle 
 San Luis Obispo – città della California
 Servizi Logistici Operativi dell'Aeronautica Militare Italiana
 Stato limite di operatività
 Stop Limit Order – Ordine limite di Stop, tipo di ordine di borsa

Codici 
 SLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Salem-Leckrone di Salem, Illinois (Stati Uniti d'America)
 slo – codice ISO 639-2/B per la lingua slovacca
 SLO – codice CIO della Slovenia
 SLO – sigla automobilistica internazionale della Slovenia